Die Welsh Open 2009 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2008/09, das vom 16. bis 22. Februar 2009 im Newport Centre in der südwalisischen Hafenstadt Newport ausgetragen wurde. Es waren die 18. Welsh Open und das 12. Mal, dass Newport der Austragungsort war. Nachdem in den letzten fünf Jahren das Hauptturnier mit 48 Spielern ausgetragen worden war, kehrte man wieder zu einem Top-32-Turnier zurück.

Vorjahressieger Mark Selby schied diesmal im Viertelfinale aus. Im Finale besiegte Ali Carter den Nordiren Joe Swail mit 9:5. Für Carter war es der erste Weltranglistentitel, für Swail das einzige Finale bei einem vollwertigen Ranglistenturnier in seiner Karriere.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Sowohl beim Preisgeld als auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Finalrunde 
Im Vorjahr wurde in Newport noch eine Auftaktrunde mit 16 Qualifikanten und den Weltranglistenspielern von Platz 17 bis 32 gespielt. In diesem Jahr gehörte diese Runde noch zur Qualifikation. Ausnahme waren drei Spiele mit walisischer Beteiligung, die zum Turnierauftakt in Newport nachgeholt wurden. Das Finalturnier begann mit den Spielen der 16 Qualifikationssieger gegen die Top 16 der Weltrangliste.

Finale 
Zu Beginn des Finals wechselte die Führung, bis Joe Swail auf 5:2 davonziehen konnte. Noch vor der Sessionpause verkürzte Ali Carter auf 3:5. Am Abend begann der Engländer dann mit zwei Century-Breaks und danach gelang Swail kein einziger Framegewinn mehr. Mit sieben Framegewinnen in Folge drehte Carter die Partie und holte sich mit 9:5 seinen ersten Ranglistentitel.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 3. bis 6. Februar 2009 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 und in Runde 4 Nummer 17 bis 32 hinzu. Die Qualifikationsspiele der walisischen Top-32-Spieler Mark Williams, Matthew Stevens und Dominic Dale wurden erst zu Beginn des Hauptturniers in Newport ausgetragen.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
18 Spieler erzielten im Hauptturnier 33 Breaks von mindestens 100 Punkten, Marco Fu und Ali Carter erzielten nicht nur die beiden höchsten Breaks, sondern waren beide viermal erfolgreich. 18 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 16 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre